Toponímia:
 So n'Albertí, possessió del municipi de Llucmajor, Mallorca
 Restes prehistòriques de So n'Albertí - Son Servereta, jaciment arqueològic a cavall de les possessions de So n'Albertí i de Son Servereta
 Biografies:
 Elisenda Albertí i Casas (Barcelona, 1960), editora i escriptora 
 Jeroni Albertí i Picornell (Banyalbufar, 1927), polític mallorquí 
 Joan Albertí i Moll (Capdepera, 1910–Saint Goben, l'Aisne, França, 1979), pagès i dirigent comunista
 Josep Albertí, diversos personatges
 Maria Assumpció Albertí Vendrell (Barcelona, 1886), mestra
 Santiago Albertí i Gubern (Barcelona, 1930 - Barcelona, 1997), filòleg i editor 
 Vicenç Albertí i Vidal (Maó, 1786-1859), empresari teatral, traductor i polític 
 Xavier Albertí i Gallart (Lloret de Mar, 1962), director d'escena, actor, gestor teatral, compositor i director artístic català